Julia Möller puede referirse a:

 Julia Möller (1949), modelo, conductora y empresaria uruguaya.
 Julia Möller (1979), actriz alemana afincada en España.